Az Úrvalsdeild 1959-es szezonja volt a bajnokság negyvenkilencedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizenhatodik bajnoki címe. Ez volt az első szezon, hogy minden csapat kétszer játszott a másikkal.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1959

1959
Izland 1